Osoby o tym nazwisku:
 Adam Eberhardt – polski politolog
 Friedrich Eberhardt – niemiecki oficer
 Grzegorz Eberhardt – polski pisarz, historyk, dziennikarz, felietonista, biograf, filmowiec
 Henri Eberhardt – francuski kajakarz, olimpijczyk
 Isabelle Eberhardt – szwajcarska podróżniczka i pisarka
 Julian Eberhardt – polski inżynier, polityk, minister
 Konrad Eberhardt – polski krytyk filmowy i literacki, eseista, tłumacz
 Piotr Eberhardt – polski geograf